Вазисубани () — имя собственное, топоним и название грузинского вина.

 Вазисубани — грузинское марочное белое сухое вино. 
 Вазисубани — село в Гурджаанском муниципалитете края Кахетия в Грузии.